Никольское — село в Оренбургском районе Оренбургской области. Расположено на берегу речки Крестовка.

История 

Никольская отмечена на карте, составленной предположительно в 1742 году. Собственно эта карта акцентирована на новой дороге проложенной Кириловым И. К. к Оренбургу (ныне Орску) через Самару, минуя Уфу. Прокладывал и обустраивал эту дорогу Кирилов в 1736 году, стало быть Никольское заложено в том же году. А если предположить, что день закладки деревни совпал с днём святого Николы-летнего, чем объясняется выбор названия деревни, то и дата закладки известна — 22 мая 1736 года.

Предположительно село основано в 1829 году С. Мальцевым. Предположительно именно он стал в 1834 году организатором строительства молитвенного дома в поселении.

По данным волостных и станичных правлений 1891 года поселок Никольский входил в Городищенекий станичный юрт.

По данным переписи населения (или «Ревизские сказки») за 1834 год жители поселения до 1830—1831 годов жили в Омской области Петропавловского округа Нижнеалабужской волости деревня Починка и в Воронежской губернии Землянского уезда Нижне-Ведугской волости села Избища.

В годы революции многие казаки уехали с белым отрядом и больше не вернулись.

В 1961 году Никольское переводится из подчинения Краснохолмского района в Оренбургский.

В настоящее время в селе проживают русские, казахи, татары, башкиры, армяне, чеченцы.

На территории муниципального образования находятся:
 МУП «Яик»;
 7 крестьянско-фермерских хозяйств.

Население

Инфраструктура 
Исторически село связывают с пуховязанием. В 1928 году в селе была открыта первая пуховязальная артель. Но в 1982 году пуховязальное производство утратило свои интенсивность и было переведено в Переволоцкий район.

Также развито животноводство: крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, лошади.

Образование села предсатавлено двумя учреждениями: МДОУ детский сад «Солнышко» и МОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа». Также в селе работают:
 фельдшерско-акушерский пункт;
 сельский Дом культуры;
 филиал межпоселенческой централизованной библиотечной системы района;
 отделение почтовой связи;
 отделение сберкассы.

Известные жители 
 Обухов, Виктор Тимофеевич (1898—1975) — советский военный деятель, Генерал-полковник танковых войск, Герой Советского Союза.

Ссылки 
 Село Никольское. Оренбургский район. Оренбургская область

Примечания 

Населённые пункты Оренбургского района